Francières (Oise) – francuska gmina w regionie Pikardia
 Francières (Somma) – francuska gmina w regionie Pikardia